За́падный Кюве́т () — департамент в северо-западной части Республики Конго. Граничит с департаментами Кювет и Санга и Габоном. Площадь — 28 790 км². Население на 2010 год — 70 748 человек. Плотоность — 2,46 человек/км². Естественный прирост — 5,77 %. Административный центр — город Эво.

Население 
Динамика изменения численности населения:

Административное деление 
Западный Кювет подразделяется на 6 округов:
 Келле (15 205 человек).
 Мбама (8040 человек).
 Мбомо (7163 человека).
 Окойо (10 009 человек).
 Эво (20 195 человек).
 Этомби (12 387 человек).

См. также 
 Административное деление Республики Конго

Примечания

Ссылки 
 

Департаменты Республики Конго